Олимпик може да се отнася за:
 Олимпик (полуостров), полуостров в Съединените американски щати
 Олимпик (национален парк), защитена територия в Съединените американски щати

 Футболни отбори
 ФК Блекбърн Олимпик, Англия
 Олимпик Лион, Франция
 Олимпик Марсилия, Франция
 Олимпик Сафи, Мароко
 Олимпик (Тетевен), България

Вижте също 
 Олимпик Грийн